Абдо (фамилия)
 Абдо, Мухаммад (1849—1905) — египетский общественный и религиозный деятель.
 Абдо Бенитес, Марио (род. 1971) — парагвайский бизнесмен и государственный деятель.